Александр Шаповалов:
 Шаповалов, Александр Евдокимович (1933—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Шаповалов, Александр Иванович (1932—1983) — советский физиолог, член-корреспондент АН СССР
 Шаповалов, Александр Николаевич (1897—1970) — советский оператор, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.
 Шаповалов, Александр Семёнович (настоящая фамилия — Шаповал; 1924—?) — сержант Советской Армии, Герой Советского Союза, лишён звания.
 Шаповалов, Александр Сидорович (1871—1942) — участник революционного движения в России.
 Шаповалов, Александр Тимофеевич (1916—1976) — гвардии старшина, Герой Советского Союза.
 Шаповалов, Александр (род. 2003) — эстонский футболист. Примечания